Hannah Wiegele (ur. 22 września 2001) – austriacka skoczkini narciarska reprezentująca klub SV Achomitz, medalistka mistrzostw świata juniorów.

Przebieg kariery 
Pierwszy występ Wiegele w zawodach rangi międzynarodowej miał miejsce 16 grudnia 2017 roku. Austriaczka wzięła wówczas udział w konkursie Alpen Cup rozgrywanym w Seefeld, który ukończyła na 35. pozycji. Pierwszy raz w karierze na podium zawodów Alpen Cup stanęła 13 września 2020, zajmując 3. miejsce po konkursie rozgrywanym w Berchtesgaden. Pierwsze zwycięstwo w tym cyklu odniosła z kolei w sezonie 2020/2021, wygrywając 23 stycznia 2021 roku konkurs w Oberhofie.

7 lipca 2018 zadebiutowała w zawodach FIS Cup. Konkurs rozgrywany w Villach ukończyła na 37. miejscu. Pierwsze punkty w klasyfikacji generalnej tego cyklu zdobyła 9 lutego 2019, zajmując 10. miejsce w konkursie rozgrywanym w Rastbüchl. Debiut Wiegele w konkursie Pucharu Kontynentalnego miał miejsce 8 sierpnia tego samego roku. W zawodach LPK rozgrywanych w Szczyrku zajęła kolejno 41. i 40. pozycję.

Wzięła udział w Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2021. Indywidualnie zajęła 7. miejsce, w drużynie natomiast wywalczyła złoty medal razem z Vanessą Moharitsch, Julią Mühlbacher oraz Lisą Eder. 20 lutego 2021 po raz pierwszy w karierze stanęła na podium Pucharu Kontynentalnego, wygrywając konkurs tej rangi w Brotterode. Wygrała również drugie zawody, rozgrywane dzień później. Tym samym Wiegele zwyciężyła w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego kobiet 2020/2021.

6 lutego 2021 po raz pierwszy wystartowała w konkursie głównym w ramach zawodów Pucharu Świata. W konkursie rozgrywanym w Hinzenbach zajęła 35. miejsce.

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Sylwestrowy

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Korona Alp

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriackie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 2001